Линдеквист (Lindequist) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Линдеквист, Оскар фон  (1838-1915) — прусский Генерал-фельдмаршал, кавалер ордена Святого Александра Невского.
 Линдеквист, Фридрих (1862—1945) — немецкий дипломат и государственный деятель.